MQQ steht für:
 Flughafen Moundou (IATA-Code), tschadischer Flughafen

mqq steht für:
 Minokok (ISO-639-3-Code), eine der dusunischen Sprachen in Sabah, Malaysia

Abkürzung